Владимир Преображенский:
 Преображенский, Владимир Алексеевич (1912—1981) — советский солист балета и балетный педагог, Заслуженный артист РСФСР, лауреат Сталинской премии.
 Преображенский, Владимир Васильевич (1846—1905) — российский математик.
 Преображенский, Владимир Григорьевич (1873—1937) — священник Русской православной церкви, священномученик.
 Преображенский, Владимир Евгеньевич (1939—1993) — советский космонавт. Опыта полётов не имел.